Sörenbach ist ein Gewässername:

 Sörenbach (Rems), rechter Zufluss der Rems in Waiblingen, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Sörenbach (Töss), linker Zufluss von der Tutschgenhalde in der Gemeinde Illnau-Effretikon der Töss vor Sennhof, Stadt Winterthur, Bezirk Winterthur, Kanton Zürich

Siehe auch:
 Sorenbach oder Sornbach, rechter Zufluss der Thur bei Husen, Gemeinde Niederbüren, Wahlkreis Wil, Kanton St. Gallen